Francuskie pułki piechoty:
 118 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii

Niemieckie pułki piechoty:
 118 Pułk Piechoty im. Księcia Karola (4 Wielkiego Księstwa Heskiego)